Gonta ist der Familienname folgender Personen:

 Ana de Gonta Colaço (1903–1954), portugiesische Bildhauerin, Künstlerin und Frauenrechtlerin
 Iwan Gonta (* um 1740–1768), Kosake und einer der Anführer der Hajdamaken